Australian Labor Party
 fosfataza alkaliczna